Greene steht für:
 Greene (Familienname), der Familienname Greene

Greene ist der Name folgender Orte;

in Deutschland:
 Greene (Einbeck), Ort in Niedersachsen

in den Vereinigten Staaten:

 Greene (Indiana)
 Greene (Iowa)
 Greene (Maine)
 Greene (Town, New York)
 Greene (Village, New York)
 Greene (Rhode Island)

Sonstiges:
 Greene-Halbinsel, Halbinsel Südgeorgiens im Südatlantik
 Greene Inlet, Bucht Südgeorgiens im Südatlantik
 Greene Point, Landspitze an der Borchgrevink-Küste des Viktorialands, Antarktika
 Greene Ridge, Gebirgskamm in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount Greene, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Amt Greene
 Greene County
 Greene Township
 Green
 Grene
 Grien